Bartłomiej Kazanowski (zm. ok. 1556) – kasztelan zawichojski, dworzanin Zygmunta I Starego 
 Bartłomiej Kazanowski (zm. po 1642) – kasztelan zawichojski, starosta łukowski, podstarości, wojski i podstoli lubelski
 Bartłomiej Kazanowski (zm. po 1689) – dworzanin królewski, rotmistrz królewski, podstoli łukowski